Aicher ist der Name folgender Orte:

 Aicher (Altötting), Ortsteil von Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Aicher (Legau), Ortsteil von Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Aicher (Perach), Ortsteil von Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Aicher (Siegsdorf), Ortsteil von Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aicher am Kaindl (Engelsberg), Ortsteil von Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aicher an der Straß, Ortsteil von Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Aicher ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Aicher (1859–1930), österreichischer Bildhauer und Puppenspieler
 Emma Aicher (* 2003), deutsch-schwedische Skirennläuferin

 Gretl Aicher (1928–2012), österreichische Puppenspielerin
 Hermann Aicher (1902–1977), österreichischer Puppenspieler
 Inge Aicher-Scholl (1917–1998), deutsche Kulturschaffende und Schriftstellerin
 Jacob Aicher von Aichenegg (1809–1877), österreichischer Jurist und Politiker

 Julian Aicher (* 1958), deutscher Journalist und Unternehmer 
 Max Aicher (* 1934), deutscher Unternehmer
 Maximilian Thomas von Aicher (1753–1831), deutscher Generalmajor
 Otl Aicher (eigentlich Otto Aicher; 1922–1991), deutscher Bildhauer und Gestalter
 Otto Aicher (Benediktiner) (1628–1705), deutscher Benediktiner und Dramatiker
 Teja Aicher (1909–1979), österreichischer Maler, Texter und Illustrator
 Wilhelm K. Aicher (* 1958), deutscher Molekularbiologe

Siehe auch:
 Eicher (Begriffsklärung)